14. међузонски шаховски турнир један је од етапа првенства света у шаху које се одржава у Сираку (Мађарска, жупанија Ноград ) од 17. јула до 10. августа 1987 године.

На мечеве кандидата пласирали су се Салов, Хјартарсон и Портиш.  

На турниру прво и друго место освојили су Валери Салов и Јохан Хјартарсон, док су Лајош Портиш и Џон Нан поделили треће место. Последње место на турниру кандидата одлучено је у додатном плеј-офу мечу у Будимпешти од 26. септембра - 3. октобра 1987 године, где је Портиш победио Нана са 4–2.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Сирак, 22.06. - 17.07-10.08 1987 год.
|-
! № !!Учесник !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Бодови !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2575 || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 97.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2550 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 96.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2615 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 12 || 98.50
|-
| 4 || align=left| || 2585 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 12 || 92.50
|-
| 5 || align=left| || 2630 || 0 || ½ || 0 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 
|-
| 6 || align=left| || 2600 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 10½ || 
|-
| 7 || align=left| || 2625 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 10 || 
|-
| 8 || align=left| || 2575 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 9 || 
|-
| 9 || align=left| || 2575 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 61.75
|-
| 10 || align=left| || 2475 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 8½ || 59.75
|-
| 11 || align=left| || 2475 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 7½ || 52.75
|-
| 12 || align=left| || 2520 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 7½ || 51.75
|-
| 13 || align=left| || 2540 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 7 || 55.00
|-
| 14 || align=left| || 2495 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 7 || 49.75
|-
| 15 || align=left| || 2480 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 6 || 
|-
| 16 || align=left| || 2485 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 5½ || 
|-
| 17 || align=left| || 2370 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || - || ½ || 4½ || 
|-
| 18 || align=left| || 2310 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || - || 1½ || 
|}

Додатни меч за 3. место, Будимпешта, 1987.

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 471, 600. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com
 Партије на сајту chessgames.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Мађарској
Шах у 1987.